Septuagint
Romeinse weergave van het getal 70 of het jaartal 70